Kuno von Rott ist der Name folgender Personen:

 Kuno I. von Rott (* um 1015; † spätestens 1086), Pfalzgraf von Bayern (1055–1086), Graf von Vohburg (1040) und Graf an der unteren Isar (1079)
 Kuno II. von Rott († 1081)